Rushden (Hertfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Hertfordshire
 Rushden (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Norhamptonshire